Wólka Mała peut désigner en Pologne :

 Wólka Mała, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Wólka Mała, village du powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie